Rocca Malaspina – fortificazione di Fosdinovo
Rocca Malaspina – fortificazione di Massa

Pagine correlate 
 Castello Malaspina
 Malaspina (disambigua)
 Palazzo Malaspina